Дале́н () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Шато-Сален.

География 						
Дален расположен в 38 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Мартий на севере, Белланж и Ашен на северо-востоке, Риш на востоке, Бюрльонкур на юго-востоке, Пюттиньи на юге, Ваннкур и Вакси на юго-западе, Шато-Бреэн и Бреэн на северо-западе.

История 
 Коммуна была разделена между бывшим герцогством Лотарингия и Французским королевством.
 Коммуна подверглась сильным разрушениям во время Первой мировой войны 1914—1918 годов.

Демография 						
По переписи 2007 года в коммуне проживало 114 человек.

Достопримечательности 	
 Остатки древнеримской усадьбы.
 Церковь Сент-Круа, реконструирована после 1920 года.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мозель